

Codici 
 lje – codice ISO 639-3 della lingua rampi

Altro 
 Lje – lettera dell'alfabeto cirillico